Aleksej Petrovič Ermolov – generale russo
 3657 Ermolova – asteroide della fascia principale